Šok obecně označuje náhlou změnu, nekontrolovanou reakci na neočekávanou událost. Dále, podle různých odvětví a oborů, může znamenat:

lékařství 
 šok (lékařství) – selhání krevního oběhu
  ztráta krve po  úrazu (vnitřní krvácení); těžká dehydratace
  anafylaktický šok – doprovázený alergickou reakcí
 srdeční tamponáda a jiné případy utlačení srdce či velkých cév
 septický šok – reakce na infekci
 ...

psychologie, psychiatrie
 akutní stresová reakce, psychický šok – duševní otřes
 posttraumatický šok – dlouhodobé následky stresu

ekonomika
 šoková terapie

fyzika
 elektrický šok – zásah organismu elektrickým proudem
 tepelný šok – skoková změna teploty materiálu, vedoucí k poruše struktury

literatura
 Doktrína šoku: Vzestup katastrofického kapitalismu – kniha Naomi Kleinové

sociologie
 kulturní šok – reakce na přechod do jiného kulturního prostředí

ekonomika
 ekonomický šok
 tržní šok
 ropný šok

Shock
Shock je anglický výraz pro šok, výslovnost je podobná.
hudba
 Shock rock – hudební žánr

kultura
 System Shock
 Terminator: Future Shock
 BioShock

Související články 
 stres
 trauma (medicína)

Externí odkazy